Il singolare del torneo di tennis Guarujá Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Carsten Arriens che ha battuto in finale Àlex Corretja 7-6(5), 6-3.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (quarti di finale)
 Alberto Mancini (primo turno)
 Franco Davín (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno, ritiro)

 Renzo Furlan (primo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Jaime Oncins (secondo turno)
 Marcelo Filippini (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guarujá Open 1992
ATP Tour 1992